Алексія Дешом-Баллере і Хіракі Ріка були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Хіракі, яка виступала в парі з Емі Фрейзер.

Наоко Кадзімута і Міягі Нана виграли титул, Фрейзер і Хіракі з рахунком 6–3, 4–6, 6–4 against .

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Наоко Кадзімута /  Міягі Нана (чемпіонки)
 Емі Фрейзер /  Хіракі Ріка (фінал)
 Кетрін Берклей /  Лорі Макніл (1-ше коло)
 Крістін Кунс /  Коріна Мораріу (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1998 Відкритий чемпіонат Японії з тенісу Women's Doubles Draw 

Парний розряд